Опу́ка — застаріла назва м'яча.
 Опука — лагуна Анадирської затоки.
 Опука — річка на північному сході Камчатського півострова.

Примітки